Будапешт 1896 — 1-й международный шахматный турнир в истории страны, прошедший в Будапеште.

Турнир был организован Будапештской шахматной организацией. Планировалось участие 16-ти сильнейших шахматистов планеты. Отказались лишь чемпион мира Эм. Ласкер и экс-чемпион В. Стейниц, которые готовились к матч-реваншу между собой, который планировалось провести в конце этого же года в Москве. Другие отказы, Д. Маковец (бывший чемпион Венгрии) и С. Алапин — на силу турнира особенно не повлияли. Оба уже давно не показывали хороших результатов на турнирах. Первоначально не должен был играть и Г. Мароци, один из сильнейших шахматистов Венгрии. Он планировал быть директором турнира, но в конечном счёте дал себя уговорить.

13 участников. 1—2. М. Чигорин, Р. Харузек — по 8½ очков; 3. Г. Пильсбери — 7½.
Дополнительный матч за 1-й приз выиграл Чигорин — 3 : 1 (без ничьих).

Таблица

Дополнительный матч за первое место

Примечания

Литература 
 
 
 Международный шахматный турнир в Будапеште 1896 г. — М.:"Русский шахматный дом", 2015. — 191 с. (Шахматный университет), ISBN 978-5-94693-299-8

Ссылки 
 Партии турнира  на сайте www.pgnmentor.com

Шахматы в Венгрии
1896 год в шахматах
Шахматные турниры